Korpus armijny Imperium Rosyjskiego:
 22 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Korpus armijny III Rzeszy:
 XXII Korpus Armijny (III Rzesza)
 XXII Górski Korpus Armijny (III Rzesza) 1943-1945

Korpus armijny Federacji Rosyjskiej:
 22 Korpus Armijny Federacji Rosyjskiej